Crossroads (álbum de Sylver)
Crossroads (álbum de Tracy Chapman)
Crossroads (filme de 1942)
Crossroads (filme de 2002)
Encruzilhada (filme) (original: Crossroads), com Ralph Maschio e Steve Vai

Localidades nos EUA
Cross Roads (Texas)
Cross Roads (Pensilvânia)

Outros usos
Operação Crossroads

Desambiguação